Ибрагим Кулиев:
 Кулиев, Ибрагим Гаджибаба оглы (1959—2010) — музыковед.
 Кулиев, Ибрагим Илал оглы (также Гулиев; 1900—1938) — скульптор. См. также 
 Гулиев, Ибрагим Саидович